Bolesław III van Polen (1085 - 1138), Koning van Polen
 Bolesław III de Verkwister (1291 - 1352), Hertog van Liegnitz
 Bolesław III van Opole (ca. 1330/1337 - 1382), Hertog van Opole